Protoindoeuropeo puede referirse a:

 Pueblo protoindoeuropeo, individuos pertenecientes a una etnia o grupo de etnias de la Edad del Cobre y la primera Edad del Bronce;
 Idioma protoindoeuropeo, hablado por dicho pueblo.